Esther Vergeer era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–2, 7–5 Korie Homan.

Teste di serie
 Esther Vergeer (campionessa)
 Korie Homan (finale)

Tabellone

Fase finale

Open di Francia 2009